Les Cabrils (plaats)
Les Cabrils (station)